Djerelo se poate referi la următoarele:
Djerelo, Olevsk, sat în comuna Maidan din raionul Olevsk, regiunea Jîtomîr, Ucraina.
Djerelo (arie protejată), din Ucraina.